— историческая провинция Японии в регионе Канто на востоке острова Хонсю. Соответствует северной части префектуры Тиба, юго-западной части префектуры Ибараки, восточной части префектуры Сайтама и восточным районам столицы Токио.

История 

Издревле Симоса была частью государства Фуса (), которое в VII веке было разделено яматоскими монархами на две административные единицы — Кадзуса (, «верхняя Фуса») и Симоса (, «нижняя Фуса»). Большинство населения провинции составляли племена эмиси, которые постепенно были ассимилированы яматосцами.

После ряда территориальных изменений границы провинции Симоса окончательно закрепились в VIII веке. Её административный центр находился в современном городе Итикава.

Опасность от соседних племён эмиси повлияла на формирование самурайского сословия в провинции Симоса. К середине XII века этими землями владел род Тайра, представители которого даже пытались создать независимое государство в регионе Канто (восстание Тайры-но Масакадо (931—940)).

С конца XII века до середины XV века провинция Симоса была под контролем рода Тиба, боковой ветви рода Тайра. В XVI веке их земли захватил род Го-Ходзё. В период Эдо (1603—1867) провинция Симоса была разделена на несколько владений хан. Самое крупное из них контролировал род Хотта — вассал сёгунов Токугава.

В результате административной реформы в 1873 году земли провинции Симоса были разделены между префектурами Тиба, Ибараки, Сайтама и столицей Токио.

Уезды провинции Симоса 

 Инба ()
 Кайдзё ()
 Катори ()
 Кацусика ()
 Окада ()
 Сасима ()
 Сома ()
 Сосаку ()
 Тиба ()
 Тоёда ()
 Хабу ()
 Юки ()

Литература 

  ()

Исторические области Японии